

Film
The Man Who Vanished – cortometraggio del 1913 diretto da George Melford
The Man Who Vanished – cortometraggio del 1914 diretto da Langdon West

TV
The Man Who Vanished – episodio del 1956 della serie tv Robert Montgomery Presents